Maraton mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Olimpijskim w Londynie.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2017 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 2:19:00 (uzyskane w okresie od 1 stycznia 2016 do 23 lipca 2017).

Rezultaty

Finał

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 

Maraton mężczyzn